Екатери́нинское — название населённых пунктов в России:
 Екатерининское — село в Третьяковском районе Алтайского края.
 Екатерининское — бывшая деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Екатерининское — село в Тарском районе Омской области.
 Екатерининское — село в Сивинском районе Пермского края.
 Екатерининское — село в Куркинском районе Тульской области.

См. также